Gornatesi – abitanti di Gornate Olona
Gornatesi – abitanti di Gornate Superiore